Črvar je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. i 2011. godine, naselje je imalo 99 stanovnika  te 30 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji